Arabella Churchill peut faire référence à : 

Arabella Churchill (maîtresse royale) (1648–1730), maîtresse de Jacques II d'Angleterre.
Arabella Spencer-Churchill (1949–2007), petite-fille de Winston Churchill